Sassolungo può riferirsi a:

 Sassolungo – vetta principale del Gruppo del Sassolungo
 Gruppo del Sassolungo – gruppo montuoso delle Dolomiti
 Sassolungo di Cibiana – monte del Gruppo del Bosconero